

Astronomia
2214 Carol – asteroide della fascia principale
2834 Christy Carol – asteroide della fascia principale
Carol – cratere lunare nei pressi del cratere Ibn Firnas

Cinema
 Carol – film del 2015 diretto da Todd Haynes

Geografia
Carol – fiume nel territorio di Francia meridionale e Spagna
Latour-de-Carol – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali

Letteratura
Carol – romanzo di Patricia Highsmith
A Christmas Carol – racconto di Charles Dickens

Musica
Carol – nel mondo anglofono, forma di canto popolare associato a particolari  'tempi' della religione (come i canti natalizi, i canti dell'Avvento, ecc.) In questo senso compare nei titoli di opere letterarie o musicali:
Carol – canzone di Chuck Berry del 1958
Sans Day Carol, o St. Day Carol – tradizionale canto natalizio inglese
The Huron Carol – Canto natalizio degli Uroni, la più vecchia canzone natalizia composta nel continente americano
Wexford Carol, o The Enniscorthy Carol – tradizionale canto natalizio irlandese

Onomastica
Carol – nome proprio di persona maschile e femminile

Persone 
Ana Carolina da Silva detta Carol – pallavolista brasiliana

Pagine correlate
 Carroll
 Karol